L'edizione 1974-75 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Ruud Geels (), con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1974-75.
 HFC Haarlem e Wageningen retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1974-1975

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
Campionato olandese di calcio